Ян Лала (чеськ. Jan Lála, нар. 10 вересня 1938, Лібіцка Лготка) — чехословацький футболіст.
 26973 Лала (26973 Lala) — астероїд головного поясу.
 Лала (висота), Лала або Лала Ілахі (азерб. Lələ Təpə, Lalə İlahi Təpə) — пагорб висотою 271,1 м.
 Лала Бабкенівна Мнацаканян (8 жовтня 1957) — радянська та вірменська акторка театру та кіно, педагог. 
 Їржі Лала (чеськ. Jiří Lála; нар. 21 серпня 1959, Табор, Чехословаччина) — чехословацький хокеїст.